Die Oberste Liga 2001 war die 10. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Schenis Astana konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
17 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 32 Spiele. Die letzten fünf Klubs stiegen ab, da die Liga für die folgende Saison auf zwölf Vereine reduziert wurde.

Vereine 
 Access-Golden Grein Petropwal umbenannt in Jessil Bogatyr Petropawl
 Qaisar-Hurricane Qysylorda umbenannt in Qaisar Qysylorda
 Aqmola Kökschetau umbenannt in Jessil Kökschetau
 Batyr Ekibastus umbenannt in FK Ekibastusez-NK
 ZSKA Qairat Almaty und SOPFK Qairat Almaty fusionierten zu FK Qairat Almaty

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2001 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001